Sarax är ett släkte av spindeldjur. Sarax ingår i familjen Charinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Sarax